De Rally van Groot-Brittannië 1981, formeel 37th Lombard RAC Rally, was de 37e editie van de rally van Groot-Brittannië en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1981. Het was de 99e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Chester.

Programma 

 Noot: Competitieve afstanden van de klassementsproeven zijn onbekend.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven 

 Noot: Lengtes en gemiddelde snelheden van de klassementsproeven zijn onbekend.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Grootbr
Rally van Groot-Brittannië